Fiodor Viktorovitch Fiodorov - en russe :  (Fëdor Viktorovič Fëdorov) et en anglais :  - (né le  à Apatity en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Il est le frère de Sergueï Fiodorov.

Biographie

Carrière en club 
Il a commencé sa carrière en Amérique du Nord. Il a été sélectionné à deux reprises au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par le Lightning de Tampa Bay puis les Canucks de Vancouver. Il passe professionnel en 2001 et découvre la LNH un an plus tard avec les Canucks. Le , il est échangé aux Rangers de New York en retour de Jozef Balej et d'un choix au repêchage d'entrée de 2008. Il revient en Europe en 2006.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1998-1999|| Border Cats de Port Huron|| UHL|| 42|| 2|| 5|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|1999-2000|| Spitfires de Windsor|| LHO|| 60|| 7|| 10|| 17|| 115|| 12|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2000-2001|| Wolves de Sudbury|| LHO|| 67|| 33|| 45|| 78|| 88|| 12|| 4|| 6|| 10|| 36
|-
| 2001-2002|| Inferno de Columbia || ECHL|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002|| Moose du Manitoba|| LAH|| 8|| 2|| 1|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Moose du Manitoba||  LAH|| 50|| 10|| 13|| 23|| 61|| 3|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2002-2003|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Moose du Manitoba||  LAH|| 58|| 23|| 16|| 39|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Canucks de Vancouver|| LNH|| 8|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Spartak Moscou|| Superliga|| 19|| 4|| 7|| 11|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 10|| 3|| 0|| 3|| 22|| 5|| 2|| 0|| 2|| 30
|-
| 2005-2006|| Wolf Pack de Hartford||  LAH|| 38|| 2|| 15|| 17|| 80|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Rangers de New York|| LNH|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| Crunch de Syracuse||  LAH|| 12|| 2|| 3|| 5|| 22|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2006-2007|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 20|| 4|| 3|| 7|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 8|| 2|| 4|| 6|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 49|| 12|| 13|| 25|| 117|| 9|| 0|| 3|| 3|| 24
|-
| 2008-2009|| Neftekhimik Nijnekamsk|| KHL|| 32|| 9|| 13|| 22|| 95|| 3|| 0|| 0|| 0|| 14
|-
| 2009-2010|| Metallourg Magnitogorsk||  KHL|| 36|| 5|| 8|| 13|| 110|| 8|| 0|| 0|| 0|| 20
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk|| KHL || 5|| 0|| 1|| 1|| 42|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL|| 8|| 2|| 1|| 3|| 10|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || Atlant Mytichtchi || KHL|| 27|| 9|| 17|| 26|| 53|| 24|| 4|| 6|| 10|| 65
|-
| 2011-2012|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL || 50|| 7|| 9|| 16|| 102|| 14|| 4|| 5|| 9|| 44
|-
| 2012-2013|| SKA Saint-Pétersbourg || KHL|| 38|| 6|| 4|| 10|| 42|| 10|| 1|| 1|| 2|| 39
|-
| 2013-2014|| HK CSKA Moscou || KHL|| 35|| 1|| 3|| 4|| 73|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Lada Togliatti || KHL|| 41|| 3|| 10|| 13|| 92|| -|| -|| -|| -|| -

| 18 || 0 || 2 || 2 || 14 || || || || ||

Au niveau international 

| 1999 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| || align="left"|Sixième place
|- 
| 2005 || align="left"|Championnat du monde || 6|| 0|| 1|| 1|| 2|| +1|| align="left"| Médaille de bronze

Références 

Naissance en juin 1981
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Border Cats de Port Huron
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur du SKA Saint-Pétersbourg
Joueur du HK CSKA Moscou
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Lada Togliatti